Henk Visser (GTST), personage uit de serie Goede tijden, slechte tijden 
 Henk Visser (politicus), Nederlands politicus 
 Henk Visser (atleet), Nederlands verspringer
 Henk Visser (1917-1991), Nederlands beeldhouwer en graficus
 Henk Visser (1956), Nederlands beeldhouwer
 Henk Visser (kinderarts) (*1930), Nederlands hoogleraar kindergeneeskunde
 Verzetsnaam van Henk Heerdink, leider van KP-Visser